Yevgeny Viktorovich Prigozhin (; nascido em 1 de junho de 1961) é um oligarca russo e confidente próximo do presidente russo Vladimir Putin. Prigozhin controla uma rede de empresas, incluindo o Wagner Group, um grupo mercenário apoiado pelo Estado russo acusado de crimes de guerra na África, Síria e Ucrânia; e três empresas acusadas de Interferência russa na eleição presidencial nos Estados Unidos em 2016 e 2018. Prigozhin há muito nega qualquer conexão com o grupo Wagner, no entanto, um vídeo que circulou nas redes sociais em setembro de 2022 o mostrou em uma prisão de Mari El recrutando presos e prometendo-lhes liberdade se cumprissem seis meses com o grupo. Em 26 de setembro de 2022, Prigozhin admitiu ainda que havia fundado o grupo Wagner em maio de 2014 especificamente para apoiar as forças russas no Donbas. Da mesma forma, em 6 de Novembro de 2022, Prigozhin admitiu ter interferido nas eleições americanas afirmando "Interferimos, estamos interferindo e continuaremos a interferir. Com cuidado, precisão, cirurgicamente e à nossa maneira, como sabemos fazer."

De acordo com uma investigação de Bellingcat, The Insider e Der Spiegel, as operações de Prigozhin "estão fortemente integradas ao Ministério da Defesa da Rússia e seu braço de inteligência, o Departamento Central de Inteligência". Prigozhin, suas empresas e associados enfrentam sanções econômicas e acusações criminais nos Estados Unidos.

Prigozhin já foi chamado de "chef de Putin" em um artigo da Associated Press porque seus restaurantes e empresas de catering ofereciam jantares aos quais Putin compareceu com dignitários estrangeiros.

Juventude 
Prigozhin nasceu em Leningrado (agora São Petersburgo) em 1 de junho de 1961,  filho de Violetta Prigozhina.    Ele se formou em um internato de atletismo em 1977 e estava envolvido no esqui de fundo.

O pai e o padrasto de Prigozhin eram descendentes de judeus.

Carreira de cassino, restaurante e catering 

Em 1990, ele e seu padrasto montaram uma rede para vender cachorros-quentes.  Logo, de acordo com uma entrevista com o New York Times, "os rublos estavam se acumulando mais rápido do que sua mãe podia contá-los".  Ele também se tornou um acionista de 15% e gerente de um "Contraste", iniciado por Boris Spektor, um colega de sua escola, que foi a primeira rede de supermercados em São Petersburgo. Além disso, Prigozhin com Spektor e Igor Gorbenko fundaram os primeiros cassinos em São Petersburgo sob Spectrum CJSC ().  Eles também fundaram o Viking CJSC ().  Em 1995, quando as receitas começaram a cair, Prigozhin convenceu um diretor da Contrast, Kiril Ziminov, a abrir um restaurante com ele. Os dois homens abriram a "Antiga Alfândega" (em ) em São Petersburgo. Em 1997, inspirados por restaurantes à beira-mar no Sena em Paris, Prigozhin e Ziminov gastaram US$400.000 reformando um barco enferrujado no rio Vyatka e fundaram o restaurante flutuante chamado New Island, que se tornou um dos restaurantes mais elegantes de São Petersburgo. Ele disse que seus clientes "queriam ver algo novo em suas vidas e estavam cansados de apenas comer costeletas com vodka". Em 2001, Prigozhin serviu comida pessoalmente a Vladimir Putin e ao presidente francês Jacques Chirac quando jantaram no "New Island". Ele também recebeu o presidente dos EUA, George W. Bush, em 2002. Em 2003, Putin comemorou seu aniversário no New Island. Em 2003, Prigozhin havia deixado seus parceiros de negócios, estabelecido seus próprios restaurantes independentes e se tornado um confidente de Putin, aparentemente livre para se envolver em atividades ilícitas sem medo de ser processado. 

Sua empresa, Concord Catering, recebeu centenas de milhões em contratos do governo para alimentar crianças em idade escolar e funcionários do governo. Em 2012, ele recebeu um contrato para fornecer refeições aos militares russos no valor de US$1,2 bilhões por ano. Alguns dos lucros deste contrato supostamente foram usados para iniciar e financiar a Agência de Pesquisa da Internet.

Grupo Wagner 
Prigozhin esteve ligado a um grupo mercenário conhecido como Grupo Wagner, que esteve envolvido em várias ações como empreiteira militar privada. Em fevereiro de 2018, Wagner atacou as forças curdas apoiadas pelos EUA na Síria na tentativa de tomar um campo de petróleo. Wagner e seus aliados sofreram dezenas de baixas quando os EUA responderam com poder aéreo. 

O Washington Post informou que Prigozhin estava em contato próximo com oficiais militares russos e sírios antes da ação de 7 de fevereiro. As conexões entre Prigozhin e Wagner foram objeto de cobertura da imprensa na Rússia e nos Estados Unidos. Wagner é liderado por Dmitry Utkin, que já foi chefe de segurança de Prigozhin. Uma pessoa com o nome de Dmitry Utkin também foi listada como diretor geral da Concord Management de Prigozhin. Desde 2011, a mãe de Prigozhin, Violetta Prigozhina, é proprietária da Concord. Concord e Prigozhin negaram qualquer conexão com Wagner, no entanto, em novembro de 2016, a empresa confirmou à mídia russa que o mesmo Dmitry Utkin que liderava o Grupo Wagner estava agora no comando dos negócios de alimentos de Prigozhin. Também foi relatado que Wagner está lutando no leste da Ucrânia com forças pró-Rússia. 

Em abril de 2022, durante a invasão da Ucrânia pela Rússia, foi relatado que Prigozhin viajou para o Donbas para supervisionar pessoalmente a campanha do Grupo Wagner. Ele foi fotografado vestindo uniforme militar com o membro da Duma russa Vitaly Milonov, que viajou para a linha de frente. 

Em setembro de 2022, um vídeo vazado expôs Prigozhin tentando recrutar condenados para reforçar as forças russas na linha de frente da guerra contra a Ucrânia. Ele disse aos condenados que "ninguém volta atrás das grades". Embora o vídeo tenha sido filmado em uma colônia penal em Yoshkar-Ola para recrutar tropas de choque, há evidências de que condenados de uma colônia penal em São Petersburgo foram recrutados anteriormente.  Em 26 de setembro, Prigozhin recuou diretamente em suas alegações anteriores de que não tinha conexão com o grupo, divulgando uma declaração no site de mídia social russo VK, na qual admitiu que, de fato, fundou-o em maio de 2014 para "proteger os russos" quando "começou o genocídio da população russa de Donbas". Ele explicou que desempenhou um papel pessoal desde o início, alegando que "encontrou especialistas que poderiam ajudar" depois de "[limpar] as armas antigas e [separar] os coletes à prova de balas".

Agência de Pesquisa na Internet 
Prigozhin é acusado de ter financiado e dirigido uma rede de empresas, incluindo uma empresa chamada Internet Research Agency Ltd.,  Concord Management and Consulting Company e uma outra empresa coligada.  As três empresas são acusadas de tentar influenciar as eleições presidenciais de 2016 nos EUA e outras atividades para influenciar eventos políticos fora da Rússia.

Sanções internacionais 
Em dezembro de 2016, o Departamento do Tesouro dos EUA designou Prigozhin de acordo com o EO13661 para sanções por fornecer apoio a altos funcionários da Federação Russa.

Referências 

Pessoas vivas
Nascidos em 1961
Empresários da Rússia
Oligarcas
!CS1 russo-fontes em língua (ru)
!CS1 usa script na língua russo (ru)
!CS1 francês-fontes em língua (fr)
!CS1 japonês-fontes em língua (ja)